Сульфид галлия — бинарное неорганическое соединение, соль металла галлия и сероводородной кислоты:

 Сульфид галлия(I) 
 Сульфид галлия(II) 
 Сульфид галлия(III)